Ridgeland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ridgeland (Mississippi)
Ridgeland (South Carolina)
Ridgeland (Wisconsin)